Montrevel ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montrevel (Isère) im Département Isère
 Montrevel (Jura) im Département Jura
 Montrevel-en-Bresse im Département Ain

der Familienname oder Namensteil folgender Personen
 Jean-Baptiste de La Baume-Montrevel (1593–1641), burgundischer Militär, Gouverneur der Freigrafschaft Burgund 
 Nicolas Auguste de La Baume, marquis de Montrevel (genannt Maréchal de Montrevel)